Thurnwald ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea K. Thurnwald (* 1961), Kunsthistorikerin
 Hilde Thurnwald (1890–1979), Ethnologin
 Manuel Thurnwald (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Richard Thurnwald (1869–1954), deutsch-österreichischer Ethnologe